Квалификация (отборочный турнир) 22-го чемпионата Европы по волейболу среди мужчин прошла в период с 21 мая 2000 по 5 августа 2001 года в категории «А» и с 27 мая 2000 по 10 июня 2001 года в категории «В». Всего в квалификации приняло участие 26 национальных сборных команды. Было разыграно 6 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Чехия (страна-организатор), Италия, Россия, Югославия, Нидерланды, Франция (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
 Категория «А»: Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Израиль, Испания, Латвия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Хорватия.
 Категория «В»: Австрия, Англия, Белоруссия, Дания, Кипр, Македония, Норвегия, Румыния, Украина, Эстония.

Категория «А»

Группа 1 

 21—23.05.2000. Ополе (Польша)
 21 мая: Болгария — Бельгия 3:1 (25:20, 20:25, 25:19, 25:20); Польша — Израиль 3:0 (25:15, 25:17, 25:20).
 22 мая: Польша — Бельгия 3:0 (30:28, 28:26, 25:18); Болгария — Израиль 3:0 (25:20, 25:19, 25:23).
 23 мая: Польша — Болгария 3:0 (26:24, 25:16, 25:15); Бельгия — Израиль 3:2 (20:25, 25:27, 25:23, 25:20, 15:13).

 4—6.05.2001. София (Болгария)
 4 мая: Польша — Израиль 3:0 (+:-); Болгария — Бельгия 3:2 (25:19, 21:25, 19:25, 26:24, 15:12).
 5 мая: Болгария — Израиль 3:0 (+:-); Польша — Бельгия 3:1 (26:24, 26:24, 25:27, 25:13).
 6 мая: Бельгия — Израиль 3:0 (+:-); Болгария — Польша 3:2 (22:25, 18:25, 25:15, 25:2, 16:14).
 Сборная Израиля во 2-м туре участия не приняла.

Группа 2 

 21—23.05.2000. Прешов (Словакия)
 21 мая: Словакия — Латвия 3:0 (25:20, 25:22, 25:22); Испания — Германия 3:2 (25:22, 21:25, 25:17, 23:25, 19:17).
 22 мая: Словакия — Германия 3:1 (25:22, 22:25, 25:19, 25:13); Латвия — Испания 3:2 (25:23, 19:25, 26:24, 22:25, 15:10).
 23 мая: Словакия — Испания 3:0 (25:17, 25:23, 25:18); Германия — Латвия 3:1 (17:25, 25:22, 25:23, 25:23).

 3—5.05.2001. Бонн (Германия)
 3 мая: Словакия — Испания 3:2 (25:17, 25:22, 24:26, 28:30, 18:16); Германия — Латвия 3:1 (25:17, 25:17, 25:27, 25:19).
 4 мая: Словакия — Латвия 3:0 (25:23, 25:22, 25:18); Германия — Испания 3:2 (25:17, 23:25, 25:23, 22:25, 15:10).
 5 мая: Германия — Словакия 3:0 (25:16, 25:22, 25:13); Испания — Латвия 3:0 (25:22, 25:23, 25:20).

Группа 3 
27.05.2000—5.08.2001

 2000 г.
 27 мая: Венгрия — Хорватия 3:0 (25:20, 25:18, 25:17).
 28 мая: Греция — Финляндия 3:1 (25:23, 22:25, 25:22, 25:18).
 3 июня: Финляндия — Хорватия 3:1 (25:22, 17:25, 25:20, 27:25).
 4 июня: Греция — Венгрия 3:1 (27:25, 25:17, 27:29, 25:18).
 10 июня: Венгрия — Финляндия 3:0 (25:21, 26:24, 25:20).
 11 июня: Хорватия — Греция 3:1 (18:25, 32:30, 26:24, 25:21).

 2001 г.
 4 мая: Венгрия — Греция 3:2 (25:23, 25:23, 16:25, 22:25, 15:12).
 27 мая: Хорватия — Финляндия 0:3 (23:25, 23:25, 23:25).
 3 июня: Хорватия — Венгрия 2:3 (25:21, 20:25, 25:19, 22:25, 9:15).
 18 июня: Финляндия — Венгрия 3:0 (25:23, 27:25, 25:18); Греция — Хорватия 3:2 (25:21, 25:17, 27:29, 23:25, 15:8).
 5 августа: Финляндия — Греция 2:3 (29:27, 25:15, 28:30, 14:25, 9:15).

Группа 4 
27.05.2000—2.06.2001

 2000 г.
 27 мая: Португалия — Босния и Герцеговина 3:0 (25:20, 25:23, 25:21); Турция — Словения 1:3 (23:25, 25:22, 17:25, 27:29).
 3 июня: Босния и Герцеговина — Словения 0:3 (21:25, 17:25, 31:33); Португалия — Турция 3:0 (27:25, 25:17, 25:18).
 9 июня: Турция — Босния и Герцеговина 3:1 (25:18, 25:13, 20:25, 25:20).
 10 июня: Словения — Португалия 3:0 (25:20, 28:26, 25:22).
 17 июня: Босния и Герцеговина — Турция 0:3 (17:25, 20:25, 19:25); Португалия — Словения 2:3 (25:22, 25:20, 23:25, 18:25, 15:17).

 2001 г.
 28 апреля: Турция — Португалия 3:1 (25:16, 25:21, 26:28, 28:26).
 1 мая: Босния и Герцеговина — Португалия 1:3 (22:25, 23:25, 25:20, 19:25).
 26 мая: Словения — Босния и Герцеговина 3:0 (25:16, 25:22, 25:15).
 2 июня: Словения — Турция 1:3 (25:19, 18:25, 18:25, 19:25).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира категории «А» путёвки на чемпионат Европы 2001 года получили победители групп — Польша, Словакия, Венгрия, Словения, а также Болгария и Германия, имеющие лучшие показатели среди команд, занявших в группах вторые места. 

Три из четырёх худших команды групп (Израиль, Латвия, Босния и Герцеговина) на отборочный цикл чемпионата Европы-2003 переводятся в категорию «В».

Категория «В»

Группа 1 
27.05.2000—3.06.2001

 2000 г.
 27 мая: Австрия — Эстония 2:3 (23:25, 25:19, 21:25, 25:23, 8:15); Румыния — Англия 3:0 (25:17, 25:20, 25:12).
 4 июня: Эстония — Англия 3:0 (25:14, 25:21, 25:19); Австрия — Румыния 1:3 (25:18, 20:25, 19:25, 21:25).
 10 июня: Румыния — Эстония 3:1 (25:18, 25:23, 24:26, 25:20); Англия — Австрия 3:0 (25:16, 25:22, 25:17).
 18 июня: Эстония — Румыния 0:3 (21:25, 12:25, 17:25); Австрия — Англия 3:2 (21:25, 25:19, 25:22, 29:31, 15:11).

 2001 г.
 26 мая: Англия — Эстония 2:3 (25:18, 21:25, 25:20, 15:25, 7:15).
 27 мая: Румыния — Австрия 3:0 (25:16, 25:14, 25:16).
 2 июня: Англия — Румыния 0:3 (24:26, 22:25, 14:25).
 3 июня: Эстония — Австрия 3:0 (25:17, 25:16, 25:23).

Группа 2 

 2—4.06.2000. Черкассы (Украина)
 2 июня: Белоруссия — Кипр 3:0 (25:18, 25:18, 25:11).
 3 июня: Украина — Кипр 3:1 (25:19, 25:13, 17:25, 26:24).
 4 июня: Украина — Белоруссия 3:2 (26:24, 23:25, 20:25, 25:21, 15:9).

 8—10.06.2001. Пафос (Кипр)
 8 июня: Украина — Белоруссия 3:1 (25:16, 25:21, 20:25, 25:19).
 9 июня: Белоруссия — Кипр 3:1 (25:22, 25:23, 19:25, 25:16).
 10 июня: Украина — Кипр 3:1 (25:23, 26:24, 19:25, 25:16).

Группа 3 
28.05.2000—5.06.2001

 2000 г.
 28 мая: Дания — Норвегия 3:0 (25:19, 27:25, 25:17).
 4 июня: Норвегия — Македония 1:3 (25:23, 19:25, 20:25, 18:25).
 10 июня: Дания — Македония 0:3 (23:25, 18:25, 29:31).
 17 июня: Норвегия — Дания 0:3 (22:25, 26:28, 16:25).

 2001 г.
 3 июня: Македония — Дания 3:0 (25:20, 25:21, 28:26).
 5 июня: Македония — Норвегия 3:0 (25:11, 25:22, 25:20).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира категории «В» победители групп (Румыния, Украина, Македония) на отборочный цикл чемпионата Европы-2003 переводятся в категорию «А».

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 Архив волейбольных результатов на сайте www.cev.lu

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
2000 год в волейболе
2001 год в волейболе
Волейбол